Куйович () — сербская и черногорская фамилия. Известные носители

 Куйович, Владан (род. 1979) — сербский футболист.
 Куйович, Драган (1948—2010) — черногорский политик.
 Куйович, Эмир (род. 1988) — шведский футболист.